GET-ligaen () — главная хоккейная лига Норвегии. Основана в 1935 году.

Победитель лиги становится чемпионом Норвегии, а две слабейших команды играют с первыми двумя командами из второй норвежской лиги за право выступать в чемпионате. Проведением чемпионата занимается Норвежский хоккейный союз. В чемпионате соревнуются 10 команд.

История

Чемпионы Норвегии

Команды в сезоне 2014/15 
 Конгсвингер Найтс
 Манглеруд Стар
 Ставангер Ойлерс
 Лёренскуг
 Спарта Варриорс
 Фриск Тайгерс
 Лиллехаммер
 Стьернен
 Сторхамар Драгонс
 Волеренга

Хоккей с шайбой в Норвегии
Норвежская хоккейная лига
Хоккейные лиги Норвегии
Норвегия